Lutz D. Schmadel () a fost un astronom german care lucra la Astronomisches Rechen-Institut (ARI) de la Universitatea din Heidelberg.

A fost un prolific descoperitor de asteroizi. Câmpul de interes era calculul orbitelor asteroizilor. El a făcut descoperiri numeroase de asteroizi, cum ar fi 8661 Ratzinger, 10114 Greifswald și 11508 Stolte.

A fost autorul unui dicționar de nume de planete minore (Dictionary of minor planet names), o carte de referință care conține informații despre descoperirea și numirea a 12.804 asteroizi (martie 2006). Asteroidul 2234 Schmadel, descoperit în 1977, a fost numit în onoarea sa.

Asteroizi descoperiți

Legături externe
Asteroid 1992 RY "Sünkel" (germană) 
Article on naming a star "Stolte" (Article with picture of Schmadel and Börngen) (germană) 
Homepage of Lutz Schmadel 

Nașteri în 1942
Nașteri pe 2 iulie
Decese în 2016
Astronomi germani
Descoperitori de asteroizi
Eponime ale asteroizilor